Il National Invitation Tournament 1962 fu la 25ª edizione del torneo. Venne vinto dalla University of Dayton; il  miglior giocatore del torneo fu Bill Chmielewski.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1962
1962